Novogoričani – abitanti di Nova Gorica (comune)
Novogoričani – abitanti di Nova Gorica